Felipe, nom complet Felipe Augusto de Almeida Monteiro, né le  à Mogi das Cruzes, est un footballeur international brésilien qui évolue au poste de défenseur central à Nottingham Forest.

Biographie 

Il participe à la Copa Libertadores avec l'équipe du SC Corinthians et à la Ligue des champions avec le FC Porto.

Il est huitième de finaliste de la Copa Libertadores en 2015 et 2016. Il est ensuite huitième de finaliste de la Ligue des champions en 2017 puis à nouveau en 2018.

Statistiques

Palmarès

En club (7) 
 SC Corinthians (4)
 Champion du Brésil en 2015 
 Championnat Paulista en 2013
 Vainqueur de la Coupe du monde des Clubs en 2012 
 Vainqueur de la Recopa Sudamericana en 2013

 FC Porto(2)
 Champion du Portugal en 2018
 Vainqueur de la Supercoupe du Portugal en 2018
 Atlético Madrid (1)
 Champion d'Espagne en 2021
Finaliste du la Supercoupe d'Espagne en 2020

En sélection nationale 
 Equipe du Brésil
 Finaliste de la Copa América en 2021

Distinctions personnelles

En club 
 SC Corinthians
 Membre de l'équipe type du Championnat de São Paulo : 2016
 FC Porto
 Membre de l'équipe type du Championnat Portugais : 2017 et 2018

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international brésilien
Joueur du CA Bragantino
Joueur du Sport Club Corinthians Paulista
Joueur du FC Porto
Joueur de l'Atlético de Madrid
Joueur du Nottingham Forest FC
Naissance en mai 1989
Naissance à Mogi das Cruzes